Strife of the Party – film del 1931 diretto da Mark Sandrich
 Strife of the Party – film del 1944 diretto da Harry Edwards